Un gondolier este un barcagiu venețian care conduce o gondolă.

Gondolier se poate referi, de asemenea, la:
 Gondolier (album), album muzical din 1958 al cântăreței Dalida
 Gondolier (cântec), un popular cântec francez din 1957, popularizat de Dalida

Vezi și 
 The Gondoliers, o operă din 1891 compusă de Gilbert și Sullivan

Dezambiguizare